Charterhouse (anglais: chartreuse) peut faire référence à :
Charterhouse School : une public school située dans le Surrey, en Angleterre
Le fonds d'investissement britannique Charterhouse Capital Partners